Село:
 Незаможник — колишня назва села Заможне (Одеська область, Роздільнянський район)
Селища:
 Незаможник — колишня назва селища Гранітне (Миколаївська область, Баштанський район)
 Незаможник — колишня назва селища Хрестівка (Черкаська область, Городищенський район)
Есмінець:
 «Незаможник» — есмінець часів Першої Світової Війни